Morelet kan som auktorsförkortning betyda:

 Michel Morelet
 Pierre Marie Arthur Morelet

Robotskapade auktorsförkortningar